Cristian Costin (1998) – calciatore rumeno
 Frank Costin, propr. Francis Albert Costin (1920-1995) – ingegnere, progettista e imprenditore britannico
 Mike Costin (1929) – ingegnere, imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico
 Miron Costin (1633-1691) – politico e storico moldavo
 Raul Costin (1985) – calciatore rumeno
 Sergiu Costin (1978) – calciatore rumeno